Bichl ist der Familienname folgender Personen:
 Felix Bichl (1875–1956), oberösterreichischer Landtagsabgeordneter und Nationalrat

Bichl ist der Name folgender geographischer Objekte:
 ein oberdeutsches Wort für Hügel – dort auch zur Namenkunde
Gemeinden:
 Bichl, Gemeinde im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
Ortsteile, Deutschland:
 Bichl (Aßling), Ortsteil der Gemeinde Aßling, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Bichl (Bad Feilnbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bichl (Brannenburg), Ortsteil der Gemeinde Brannenburg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bichl (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Bichl (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Bichl (Forstkastl), historischer Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Forstkastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Bichl (Frasdorf), Ortsteil der Gemeinde Frasdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bichl (Großkarolinenfeld), Ortsteil der Gemeinde Großkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bichl (Haag in Oberbayern), Ortsteil des Marktes Haag i.OB, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Bichl (Inzell), Ortsteil der Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein, Bayern
 Bichl (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Bichl (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Bichl (Kienberg), Ortsteil der Gemeinde Kienberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Bichl (Lampferding), Ortsteil der Gemeinde Tuntenhausen in der Gemarkung Lampferding, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bichl (Neufraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Neufraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Bichl (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bichl (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Bichl (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bichl (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Bichl (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Bichl (Schwindegg), Ortsteil der Gemeinde Schwindegg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Bichl (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Bichl (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Bichl (Steingaden), Ortsteil der Gemeinde Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Bichl (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Bichl (Tuntenhausen), Ortsteil der Gemeinde Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bichl (Unterwössen), Ortsteil der Gemeinde Unterwössen, Landkreis Traunstein, Bayern
 Bichl (Wessobrunn), Ortsteil der Gemeinde Wessobrunn, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Bichl (Wildsteig), Ortsteil der Gemeinde Wildsteig, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Gemeindeteile, Österreich:
 Bichl (Gemeinde Steindorf), Ortschaft von Steindorf am Ossiacher See, Bezirk Feldkirchen, Kärnten

 Bichl (Gemeinde Allhartsberg), Ortsteil in der Marktgemeinde Allhartsberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Bichl (Gemeinde Dunkelsteinerwald), Ortschaft von Dunkelsteinerwald, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Bichl (Gemeinde Sankt Georgen), Ortschaft von Sankt Georgen an der Leys, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Bichl (Gemeinde Schwarzau), Ortslage von Schwarzau im Gebirge, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

 Bichl (Gemeinde St. Lorenz), Ortsteil von Sankt Lorenz, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Im Bichl, Ortschaft von Wartberg ob der Aist, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

 Bichl (Gemeinde Niedernsill), Ort bei Niedernsill, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Bichl (Gemeinde Sankt Koloman), Ort bei Sankt Koloman, Bezirk Hallein, Land Salzburg

 Bichl (Gemeinde Sankt Gallen), Ortschaft von Sankt Gallen, Bezirk Liezen, Steiermark

 Bichl (Gemeinde Arzl), Rotte in der Ortschaft Wald von Arzl im Pitztal, Bezirk Imst, Tirol
 Bichl (Gemeinde Assling), Ortschaft von Assling, Bezirk Lienz, Tirol
 Bichl (Gemeinde Grinzens), Ortslage von Grinzens, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Bichl (Gemeinde Jochberg), Ortsteil von Jochberg, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Bichl (Gemeinde Matrei in Osttirol), Ortschaft von Matrei in Osttirol, Bezirk Lienz, Tirol
 Bichl (Gemeinde Neustift), Ort bei Neustift im Stubaital, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Bichl (Gemeinde Umhausen), Weiler von Niederthai, Gemeinde Umhausen, Bezirk Imst, Tirol
 Bichl (Gemeinde Prägraten am Großvenediger), Ortschaft von Prägraten am Großvenediger, Bezirk Lienz, Tirol
 Bichl (Gemeinde Rietz), Rotte von Rietz, Bezirk Imst, Tirol
 Bichl (Gemeinde St. Leonhard im Pitztal), Weiler von Sankt Leonhard im Pitztal, Bezirk Imst, Tirol
 Bichl (Gemeinde Strassen), Ortschaft in der Gemeinde Strassen, Bezirk Lienz, Tirol
 Bichl (Gemeinde Wenns), Rotte von Wenns, Bezirk Imst, Tirol

Siehe auch:
 Pichl
 Bichel
 Biechl